La Nationalliga A 1956/57 fue la 60.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Desempate por el descenso 
 Young Fellows Zürich 2 - 1 FC Zürich

Referencias 
 RSSSF

1957
Fútbol en 1956
Fútbol en 1957
Suiza en 1956
Suiza en 1957